Know your enemy es un título usado por diversos grupos de música:
 Know Your Enemy, canción del álbum homónimo de Rage Against the Machine;
 Know Your Enemy, canción del álbum 21st Century Breakdown, de la banda californiana Green Day;
 Know Your Enemy, sexto álbum de Manic Street Preachers.